Die Liste der Stationen der S-Bahn Hannover ist ein Verzeichnis sämtlicher Bahnhöfe und Haltepunkte der S-Bahn Hannover. Das S-Bahn-Netz bedient 74 Stationen. Davon liegen 49 in der Region Hannover, sechs liegen in Nordrhein-Westfalen. Alle S-Bahn-Stationen haben einen barrierefreien Zugang.

Legende 
Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen sind grau hinterlegt.
 Bahnhof: Name des S-Bahnhofs.
 Code: Abkürzung der Betriebsstelle.
 Pkl.: Preisklasse der DB Station&Service.
 Typ: Art der Betriebsstelle.
 Ort: Ort, in dem der Bahnhof liegt. Das Weltkugelsymbol verlinkt auf die Koordinaten. Eine Karte aller Orte ist oben rechts im Artikel verlinkt.
 Linien: S-Bahn-Linien, die den Bahnhof bedienen.
 Umstieg: ICE-, IC- und Linien des Regionalverkehrs sowie Linien der Stadtbahn Hannover, zu denen an der Station umgestiegen werden kann. Liniennummern des Regionalverkehrs in Nordrhein-Westfalen sind kursiv geschrieben.
 Eröffnung S-Bahn: Der Tag, an dem der S-Bahn-Betrieb aufgenommen wurde, nicht wann der Bahnhof erstmals eröffnet wurde.
 Strecke: Strecke, an der sich die Station befindet. Bei Bahnhöfen an mehreren Strecken, ist nur die S-Bahn-Strecke erwähnt.
 Bild: Bild des Bahnhofs.

Weblinks 

 S-Bahn Hannover
 GVH

Hannover, S-Bahn
 
S-Bahn Hannover